Junggeselle steht für
Junggeselle, unverheirateter Mann 
 Der Junggeselle, US-Filmkomödie (1999)
 Der Junggeselle (Zeitschrift), der 1920er Jahre
Siehe auch
Blumfeld, ein älterer Junggeselle, eine Erzählung von Franz Kafka